Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки програла в 3-му колі Татьяні Головін.

Жустін Енен-Арденн виграла титул, у фіналі перемігши Олену Дементьєву з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Family Circle Cup
2005